Robin Ramaekers (boogschutter), Belgisch boogschutter
 Robin Ramaekers (journalist), Belgisch journalist